Golfito puede referirse a:
 Cantón de Golfito, cantón de Costa Rica;
 Golfito, distrito y cabecera del cantón respectivo;
 Río Golfito, río de Costa Rica;
 Aeropuerto de Golfito, aeropuerto de Costa Rica.